Натиг Закир оглы Сахратов (; 10 октября 1990, Товуз, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский футболист. Выступает на позиции голкипера.

Биография 
Родившийся в 1990 году в городе Товузе Турал Сахратов является воспитанником товузской школы футбола.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2010 году в составе ФК «Туран» Товуз, ведущего в то время борьбу в Премьер-Лиге Азербайджана. Выступает в команде под № 27.

Дебютировал в Премьер-Лиге в основном составе товузцев 12 мая 2011 года в матче против закатальского «Симурга».

Чемпионат 
Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Источники 
 Профиль игрока на soccerway.com
 "TURAN"DA YENİ QAPIÇI
 ФК «Туран» заявил на сезон 24 футболиста
 Natig Sahratov on footballdatabase.eu

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Туран» Товуз